Příjmení Rowe nosí více významných osobností:

 Abbie Rowe (1905–1967) – americký fotograf
 Arthur Rowe (1936–2003) – britský koulař
 Mike Rowe (*1962) – americký televizní moderátor
 Nicolas Rowe (1674-1718) – anglický dramatik a básník
 Raymond Rowe (* 1984) – americký profesionální wrestler

Externí odkazy